Jméno a příjmení Jan Volný má více nositelů:

 Jan Volný (jazykovědec) (1886–1955) – český jazykovědec, dialektolog a lexikograf
 Jan Volný (kněz) (1766–1843) – český kněz a spisovatel
 Jan Volný (politik) (* 1959) – český politik, od roku 2013 poslanec za hnutí ANO 2011